Die J&T Banka Prague Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Prag. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 29. April bis 4. Mai 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Petra Kvitová im Einzel und die Paarung Nicole Melichar/Květa Peschke im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die J&T Banka Prague Open 2019 fand vom 27. bis 29. April 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Prag